Моралеха-де-лас-Панадерас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина.  Занимает площадь 15,34 км². Население — 41 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида